Colwyn peut désigner :
 le borough de Colwyn, un ancien district administratif du comté de la Clwyd, en vigueur entre 1974 et 1996, situé au pays de Galles, au Royaume-Uni ;
 Colwyn, un borough du comté de Delaware, dans le commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Colwyn Bay, une ville et communauté du nord du pays de Galles, au Royaume-Uni ;
 , une communauté du nord du pays de Galles, au Royaume-Uni.